Atlas može značiti:

 Atlant ili Atlas, titan iz grčke mitologije
 Atlas (kartografija), kolekcija zamljopisnih karata
 Atlas (gorje), gorje u sjevernoj Africi
 Atlas (mjesec), saturnov satelit
 Atlas (krater), krater na Mjesecu
 Atlas (zvijezda), zvijezda u otvorenom skupu Plejade
 Atlas (raketa)
 Atlas (arhitektura)
 Atlas (anatomija)
 Atlas (kukac)
 Atlas (drvo), vrsta cedra
 Atlasi , hrvatski glazbeni sastav iz Splita
 CF Atlas, meksički nogometni klub
 Atlas (jezik), jezični atlas temeljno je djelo svakoga nacionalnog jezikoslovlja i filologije. 
 KK Atlas Beograd, košarkaški klub iz Beograda

Vidi i:
 kratica ATLAS